Orhon (ajmag), ajmag (provincie) van Mongolië
 Orhon (rivier), rivier in Mongolië
 Orhonvallei, de vallei rond deze rivier
 een aantal sums (districten) in Mongolië
 Orhon (Bulgan)
 Orhon (Selenge)
 Orchoninscripties (Oud-Turks schrift), het alfabet dat door de Göktürken en andere vroege Turkse kanaten werd gebruikt
 het Orhun-kanaat, ofwel Oeigoerse Rijk